Гуарабира () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Население составляет 	164 827	 человек (на 2010 год). Площадь — 	1 290,953	 км². Плотность населения — 	127,68	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 396 048 210,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2488,18 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,603 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Алагоинья
 Арасажи
 Белен
 Кайсара
 Куйтежи
 Дуас-Эстрадас
 Гуарабира
 Лагоа-ди-Дентру
 Лоградору
 Мулунгу
 Пилойнзиньюс
 Пирпиритуба
 Серра-да-Раис
 Сертанзинью

Микрорегионы штата Параиба